Tibor Melichárek (né le  à Topoľčany en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1995-1996 ||HC Topoľčany ||1.liga ||48 ||18 ||8 ||26 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||HC Topoľčany ||1.liga ||48 ||19 ||15 ||34 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||HC Topoľčany ||1.liga ||29 ||16 ||9 ||25 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||HC Topoľčany ||1.liga ||36 ||12 ||15 ||27 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||HC Topoľčany ||1.liga ||44 ||30 ||21 ||51 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || HC Slovan Bratislava || Extraliga ||50 ||13 ||10 ||23 ||12 ||7 ||2 ||2 ||4 ||0
|-  
|2001-2002 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||51 ||7 ||10 ||17 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||54 ||13 ||7 ||20 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||52 ||22 ||10 ||32 ||4 ||14 ||5 ||2 ||7 ||2
|-
| rowspan=2|2004-2005 || ŠHK 37 Piešťany ||1.liga ||3 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HC Dukla Trenčín || Extraliga ||53 ||14 ||9 ||23 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||54 ||12 ||13 ||25 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||54 ||29 ||31 ||60 ||77 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || HC Sparta Prague || Extraliga ||52 ||11 ||3 ||14 ||14 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2008-2009 || HC Sparta Prague || Extraliga ||10 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC Oceláři Třinec || Extraliga ||12 ||3 ||2 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || HC České Budějovice || Extraliga ||23 ||2 ||9 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC České Budějovice || Extraliga ||49 ||5 ||4 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||56 ||16 ||21 ||37 ||28 ||9 ||2 ||3 ||5 ||0 
|-
|2011-2012 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||48 ||5 ||18 ||23 ||28 ||10 ||4 ||1 ||5 ||4 
|-
|2012-2013 || ŠHK 37 Piešťany || Extraliga || 56|| 17|| 7|| 24|| 36|| 14|| 4|| 5|| 9|| 12
|-
|2013-2014 || ŠHK 37 Piešťany || Extraliga || 55 || 12 || 20 || 32 || 36 || 11 || 3 || 2 || 5 || 8
|-
|2014-2015 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||56 || 19 || 20 || 39 || 30 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2015-2016 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||55 || 19 || 8 || 27 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || MHK Dubnica || 2.liga || 8 || 4 || 10 || 14 || 4 || - || - || - || - || -

Internationales 

|2007 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"||-
|2008 ||align="left"| Slovaquie ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en janvier 1976
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du ŠHK 37 Piešťany
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Topoľčany
Naissance en Tchécoslovaquie